Miejscowości w USA:
 Italy – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Italy – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
Gminy w USA:
 Italy (ang. Italy Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates